Mužská dvouhra Serbia Open 2022 probíhala ve druhé polovině dubna 2022. Do singlové soutěže bělehradského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm tenistů. Obhájcem titulu byl Ital Matteo Berrettini, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal osmý hráč světa Andrej Rubljov, jenž ve finále za 2.29 hodiny zdolal srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviće po třísetovém průběhu 6–2, 6–7 a 6–0. V probíhající sezóně si tak po triumfech v Marseille a Dubaji připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour v šestnáctém odehraném finále. Rubljov poprvé v kariéře porazil úřadující světovou jedničku. Poměr vzájemných zápasů s Djokovićem srovnal na 1–1, když mu oplatil porážku z Turnaje mistrů 2021.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Serbia Open
ATP Tour 2022